Бени́тес ( или Benitez) — испанская фамилия (означает «сын Бенито»). Глава семьи Бенитес — Alessandro.

Известные носители 
 Бенитес, Алехандра (род. 1980) — венесуэльский политик, стоматолог и фехтовальщица, участница трёх Олимпийских игр.
 Бенитес, Виктор (1935—2022) — перуанский футболист.
  (род. 1953) — парагвайский футболист и тренер.
 Бенитес, Джон (род. 1957) — американский диджей и ремиксер.
 Бенитес, Кристиан «Чучо» (1986—2013) — эквадорский футболист.
 Бенитес, Леандро Дамиан (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Бенитес, Марио Абдо (род. 1971) — избранный президент Парагвая.
 Бенитес, Мартин (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Бенитес, Мигель Анхель (род. 1970) — парагвайский футболист, нападающий.
 Бенитес, Оскар (род. 1993) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Бенитес, Оскар Давид (род. 1998) — парагвайский футболист.
 Бенитес, Отто — уругвайский шахматист.
 Бенитес, Педро (род. 1981) — парагвайский футболист, защитник.
 Бенитес, Рафаэль (род. 1960) — испанский футболист и тренер.
 Бенитес, Сантьяго (1903—?) — парагвайский футболист, полузащитник.
 Бенитес, Сесар (род. 1990) — парагвайский футболист.
 Бенитес, Уилфред (род. 1958) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Бенитес, Хайр (род. 1979) — колумбийский футболист, защитник.
 Бенитес, Хорхе Даниэль (род. 1992) — парагвайский футболист.
 Бенитес, Хосе де Ла Крус (род. 1952) — парагвайский футболист, вратарь.
 Бенитес, Хулиан (род. 1987) — парагвайский футболист, полузащитник.
 Бенитес, Хулио Сесар (1940—1968) — уругвайский футболист.
 Бенитес, Эдгар (род. 1987) — парагвайский футболист, нападающий.
 Бенитес, Эладио (1939—2018) — уругвайский футболист, полузащитник, чемпион Южной Америки 1959 (II).
 Бенитес, Эльса (род. 1977) — мексиканская фотомодель и телеведущая.

Составные фамилии 
 Бенитес Арпольда, Педро (1901—1974) — парагвайский футболист, вратарь.
 Бенитес Касерес, Дельфин (1910—2004) — парагвайский футболист, нападающий.
 Бенитес Рейес, Фелипе (род. 1960) — испанский писатель, поэт и переводчик, эссеист.
 Бенитес Фернандес, Антонио (1951—2014) — испанский футболист, защитник.

Топонимы 
 Баррио-Лопес-Бенитес — населённый пункт в восточной части Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.
  — муниципалитет в Венесуэле.
 Касас-де-Бенитес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия—Ла-Манча.
 Коюка-де-Бенитес — город в муниципалитете Коюка-де-Бенитес Мексике, входит в штат Герреро.
 Коюка-де-Бенитес — муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.